Анастасовка — название населённых пунктов на Украине.

 Анастасовка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Анастасовка — другое название села Анастасьевка в Роменском районе Сумской области.

См. также 
 Анастасьевка